Die Divisão Especial 1989 war die zwölfte Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 9. September 1989 in seine neue Saison und endete am 20. Dezember 1989. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der CA Bragantino die Meisterschaft feiern.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde die Liga von 24 auf 96 Teilnehmer aufgestockt. Beide Finalisten qualifizierten sich für die erste Liga 1990. Die Plätze drei bis 22 erhielten eine Startberechtigung für die zweite Liga 1990.

Der Wettbewerb wurde in einer Gruppenphase mit 16 Gruppen und einer anschließenden fünfstufigen KO-Runde ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in Hin- und Rückspiel ausgetragen. In der KO-Runde fand die Auswärtstorregel Anwendung.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

1. Runde 
In der ersten Runde traten die 96 Teilnehmer in 16 Gruppen zu je sechs Klubs einmal in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Sieger und Gruppenzweiten zogen in die zweite Runde ein.

Die Gruppen wurden so organisiert, dass die Teilnehmer aus zwei bis drei Bundesstaaten stammten.

Das Ranking ergab er sich aus:

 Anzahl der Punkte
 Anzahl der Siege
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Direkter Vergleich

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Gruppe I 

|}

Gruppe J 

|}

Gruppe L 

|}

Gruppe M 

|}

Gruppe N 

|}

Gruppe O 

|}

Gruppe P 
Der in dieser Gruppe spielende EC Pinheiro (PR) bestritt mit dieser Meisterschaft sein letztes offizielles Turnier. Im Dezember 1989 fusionierte der Klub mit dem ebenfalls in Curitiba beheimateten EC Colorado zumParaná Clube.

|}

Gruppe Q 

|}

2. Runde 

|}
 Rio Negro wurde nachträglich mit einem fünf Punkteabzug belegt. Der Klub hatte den Spieler Freitas irregulär eingesetzt. Anapolina kam deshalb eine Runde weiter.

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten.

|-
| style="background:#FFFF00;" | 1. || style="text-align: left;" |  || 20 || 14 || 5 || 1 || 29:8 || +21 || 33
|-
| style="background:#FFFF00;" | 2. || style="text-align: left;" |  || 20 || 5 || 10 || 5 || 11:11 || ±0 || 20
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#CCCCFF;" | 3. || style="text-align: left;" |  || 18 || 8 || 8 || 2 || 16:8 || +4 || 24
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#CCCCFF;" | 4. || style="text-align: left;" |  || 18 || 8 || 6 || 4 || 19:11 || +8 || 22
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#BED7C1;" | 5. || style="text-align: left;" |  || 16 || 8 || 5 || 3 || 26:13 || +13 || 21
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#BED7C1;" | 6. || style="text-align: left;" |  || 16 || 7 || 6 || 3 || 22:15 || +7 || 20
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#BED7C1;" | 7. || style="text-align: left;" |  || 16 || 6 || 8 || 2 || 16:9 || +7 || 20
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#BED7C1;" | 8. || style="text-align: left;" |  || 16 || 6 || 7 || 3 || 16:10 || +6 || 19
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 9. || style="text-align: left;" |  || 14 || 10 || 3 || 1 || 21:6 || +15 || 23
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 10. || style="text-align: left;" |  || 14 || 7 || 4 || 3 || 12:5 || +7 || 18
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 11. || style="text-align: left;" |  || 14 || 5 || 7 || 2 || 16:10 || +6 || 17
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 12. || style="text-align: left;" |  || 14 || 5 || 7 || 2 || 16:10 || +6 || 17
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 13. || style="text-align: left;" |  || 14 || 6 || 4 || 4 || 17:13 || +4 || 16
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 14. || style="text-align: left;" |  || 14 || 5 || 6 || 3 || 17:12 || +5 || 16
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 15. || style="text-align: left;" |  || 14 || 3 || 10 || 1 || 16:10 || +5 || 16
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#64A476;" | 16. || style="text-align: left;" |  || 14 || 7 || 1 || 6 || 12:14 || −2 || 15
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;" | 17. || style="text-align: left;" |  || 12 || 7 || 3 || 2 || 15:10 || +5 || 17
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;" | 18. || style="text-align: left;" |  || 12 || 7 || 3 || 2 || 11:6 || +5 || 17
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;" |19. || style="text-align: left;" |  || 12 || 6 || 5 || 1 || 16:4 || +12 || 17
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;" | 20. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 6 || 1 || 19:9 || +10 || 16
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;" |21. || style="text-align: left;" |  || 12 || 6 || 3 || 3 || 16:7 || +9 || 15
|- style="background-color: #C0C0C0
| style="background:#FF8DC0;"| 22. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 4 || 3 || 11:5 || +6 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 23. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 4 || 3 || 15:11 || +4 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 24. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 4 || 3 || 11:9 || +2 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 25. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 4 || 3 || 9:8 || +1 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 26. || style="text-align: left;" |  || 12 || 4 || 6 || 2 || 12:7 || +5 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 27. || style="text-align: left;" |  || 12 || 4 || 6 || 2 || 12:7 || +5 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 28. || style="text-align: left;" |  || 12 || 4 || 6 || 2 || 9:7 || +2 || 14
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 29. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 3 || 4 || 14:11 || +3 || 13
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 30. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 3 || 4 || 9:7 || +2 || 13
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 31. || style="text-align: left;" |  || 12 || 5 || 3 || 4 || 11:10 || +1 || 13
|-
| style="background:#FF8DC0;"| 32. || style="text-align: left;" |  || 12 || 4 || 4 || 4 || 10:15 || −5 || 12
|-
| 33. || style="text-align: left;" |  || 10 || 5 || 2 || 3 || 16:14 || +2 || 12
|-
| 34. || style="text-align: left;" | || 10 || 4 || 4 || 2 || 13:9 || +4 || 12
|-
| 35. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 4 || 2 || 10:6 || +4 || 12
|-
| 36. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 4 || 2 || 9:5 || +4 || 12
|-
| 37. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 4 || 2 || 11:10 || +1 || 12
|-
| 38. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 4 || 2 || 9:9 ||  ±0 || 12
|-
| 39. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 6 || 1 || 8:6 || +2 || 12
|-
| 40. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 6 || 1 || 8:6 || +2 || 12
|-
| 41. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 3 || 3 || 9:5 || +4 || 11
|-
| 42. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 3 || 3 || 13:11 || +2 || 11
|-
| 43. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 3 || 3 || 9:9 || ±0 || 11
|-
| 44. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 3 || 3 || 12:16 || −4 || 11
|-
| 45. || style="text-align: left;" | || 10 || 3 || 5 || 2 || 9:5 || +4 || 11
|-
| 46. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 5 || 2 || 14:11 || +3 || 11
|-
| 47. || style="text-align: left;" |  || 10 || 5 || 0 || 5 || 13:11 || +2 || 10
|-
| 48. || style="text-align: left;" | || 10 || 4 || 2 || 4 || 12:12 || ±0 || 10
|-
| 49. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 3 || 3 || 8:8 || ±0 || 11
|-
| 50. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 2 || 4 || 11:13 || −2 || 10
|-
| 51. || style="text-align: left;" | || 10 || 3 || 4 || 3 || 7:9 || −2 || 10
|-
| 52. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 4 || 3 || 6:13 || −7 || 10
|-
| 53. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 6 || 2 || 6:6 || ±0 || 10
|-
| 54. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 1 || 5 || 11:16 || −5 || 9
|-
| 55. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 3 || 4 || 12:11 || +1 || 9
|-
| 56. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 3 || 4 || 12:13 || −2 || 9
|-
| 57. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 3 || 4 || 7:8 || −1 || 9
|-
| 58. || style="text-align: left;" | || 10 || 2 || 5 || 3 || 9:7 || +2 || 9
|-
| 59. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 5 || 3 || 8:9 || −1 || 9
|-
| 60. || style="text-align: left;" | || 10 || 2 || 5 || 3 || 13:15 || −2 || 10
|-
| 61. || style="text-align: left;" | || 10 || 2 || 5 || 3 || 7:11 || −4 || 9
|-
| 62. || style="text-align: left;" | || 10 || 1 || 7 || 2 || 3:4 || −1 || 9
|-
| 63. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 2 || 5 || 9:10 || −1 || 8
|-
| 64. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 2 || 5 || 9:10 || −1 || 8
|-
| 65. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 2 || 5 || 11:13 || −2 || 8
|-
| 66. || style="text-align: left;" | || 10 || 3 || 2 || 5 || 10:14 || −4 || 8
|-
| 67. || style="text-align: left;" |  || 10 || 4 || 0 || 6 || 9:13 || −4 || 8
|-
| 68. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 4 || 4 || 7:8 || −1 || 8
|-
| 69. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 4 || 4 || 4:7 || −3 || 8
|-
| 70. || style="text-align: left;" | || 10 || 2 || 4 || 4 || 7:11 || −4 || 8
|-
| 71. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 4 || 4 || 9:14 || −5 || 8
|-
| 72. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 4 || 4 || 6:11 || −5 || 8
|-
| 73. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 4 || 4 || 11:17 || −6 || 8
|-
| 74. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 6 || 3 || 3:5 || −2 || 8
|-
| 75. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 6 || 3 || 5:9 || −4 || 8
|-
| 76. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 1 || 6 || 11:15 || −4 || 7
|-
| 77. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 1 || 6 || 9:14 || −5 || 7
|-
| 78. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 1 || 6 || 12:21 || −9 || 7
|-
| 79. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 1 || 6 || 5:14 || −9 || 7
|-
| 80. || style="text-align: left;" |  || 10 || 3 || 1 || 6 || 7:17 || −10 || 7
|-
| 81. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 3 || 5 || 9:9 || ±0 || 7
|-
| 82. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 3 || 5 || 7:11 || −4 || 7
|-
| 83. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 3 || 5 || 8:13 || −5 || 7
|-
| 84. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 3 || 5 || 2:7 || −5 || 7
|-
| 85. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 3 || 5 || 6:13 || −7 || 7
|-
| 86. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 2 || 6 || 7:11 || −4 || 6
|-
| 87. || style="text-align: left;" |  || 10 || 2 || 2 || 6 || 7:12 || −5 || 6
|-
| 88. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 4 || 5 || 4:11 || −7 || 6
|-
| 89. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 4 || 5 || 4:7 || −3 || 6
|-
| 90. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 4 || 5 || 4:11 || −7 || 6
|-
| 91. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 3 || 6 || 4:13 || −9 || 5
|-
| 92. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 2 || 7 || 10:17 || −7 || 4
|-
| 93. || style="text-align: left;" |  || 10 || 1 || 2 || 7 || 7:17 || −10 || 4
|-
| 94. || style="text-align: left;" |  || 10 || 0 || 4 || 6 || 2:14 || −12 || 4
|-
| 95. || style="text-align: left;" |  || 10 || 0 || 2 || 8 || 5:16 || −11 || 2
|-
| 96. || style="text-align: left;" |  || 10 || 0 || 1 || 9 || 2:19 || −17 || 1
|}

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1989
Fußballsaison 1989